Double Live Annihilation és el segon àlbum en directe del grup de thrash metal canadenc Annihilator, publicat l'any 2003.

L'àlbum és un disc doble que conté un dels concerts que el grup va realitzar a Europa i Japó en la presentació de l'àlbum Waking the Fury. És l'últim àlbum amb el cantant novaiorquès Joe Comeau, ja que un cop finalitzada aquesta gira va abandonar el grup. A més de Comeau, Annihilator estava compost pel guitarrista Jeff Waters, el guitarrista Curran Murphy, el baixista Russ Bergquist i el bateria Randy Black.

Cançons 
Disc I
 Murder - (Jeff Waters) – 4:35
 Ultra-Motion - (Jeff Waters) – 5:17
 The Box - (Jeff Waters) – 4:55
 Denied - (Joe Comeau, Jeff Waters) – 5:39
 The Blackest Day - (Joe Comeau, Jeff Waters) – 5:36
 King of the Kill - (John Bates, Jeff Waters) – 3:58
 Torn - (Joe Comeau, Jeff Waters) – 5:34
 Lunatic Asylum - (Joe Comeau, Jeff Waters) – 8:55

Disc II
 Set the World on Fire - (Coburn Pharr, Jeff Waters) – 4:54
 I Am in Command - (John Bates, Jeff Waters, Weil) – 4:12
 Refresh the Demon - (Randy Black, Jeff Waters) – 5:35
 Syn. Kill 1 - (Jeff Waters) – 4:53
 Never, Neverland - (Coburn Pharr, Jeff Waters) – 5:44
 Striker - (Jeff Waters) – 5:19
 Bliss - (Jeff Waters) – 1:10
 Phantasmagoria - (John Bates, Jeff Waters) – 4:44
 Crystal Ann - (Jeff Waters) – 2:06
 Alison Hell - (John Bates, Jeff Waters)– 5:49
 Shallow Grave - (Joe Comeau, Jeff Waters) – 6:07

Crèdits 
 Jeff Waters - Guitarista
 Joe Comeau - Cantant
 Russ Bergquist - Baixista
 Randy Black - Bateria
 Curran Murphy - Guitarrista

Discs d'Annihilator